Amyl, une rivière russe.

 Amyl peut aussi désigner :
 en chimie organique, « amyl », le préfixe dérivé d'amyle, le synonyme en nomenclature non systématique du groupe pentyle (on le retrouve dans le nom courant (non systémique) de nombreux composés, comme l'amylamine, l'acétate d'amyle, l'alcool amylique, le nitrate d'amyle ou encore le nitrite d'amyle) ;
 en biochimie, «  amyl », un préfixe marquant le lien d'un composé avec l'amidon (amylum) ou avec son métabolisme (on le retrouve par exemple dans amylase, amylopectine, amylose, amyloplaste ou encore amyloïde).